Paulo Henrique Sequeira Cuenca Gomes, conhecido como Paulo Cuenca (Jundiaí, 3 de agosto de 1985) é diretor de criação, empresário e já foi, youtuber, produtor, blogueiro e chefe de cozinha nas horas vagas.

Graduado em cinema pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), Paulo pensou em diversas carreiras antes de se encontrar no audiovisual. Ao lado da sua esposa Dani Noce, fundaram um dos canais do Youtube mais relevantes da última década. Na atualidade, é sócio-fundador da Holding Supernova, onde atua como diretor, responsável por produtos da The Brain, que são O Superpoder, FEC, Reels Superpoderoso e O Portal.

Biografia

Infância e Juventude 
Nascido na cidade paulista Jundiaí, no dia 03 de Agosto de 1985, Paulo

Filho da portuguesa Maria João Cuenca Gomes e do brasileiro José Roberto Cuenca Gomes, Paulo nasceu na cidade paulistana Jundiaí, no dia 03 de agosto de 1985. Por conta da mãe, viveu dos 6 meses até o 1 ano de idade, em Portugal. Ele voltou a morar em Portugal dos 4 aos 8 anos, e está no Brasil desde então. 

Em sua juventude, Paulo pensava em ser diplomata, o que o fez entrar no curso de direito na PUC-SP. Ele não se encontrou no curso, trancou após dois anos e se matriculou em cinema na FAAP.

Durante a faculdade de direito, Paulo foi vizinho de porta Danielle Noce. Eles se tornaram amigos e após 4 anos de amizade, começaram a namorar. Não demorou muito para que começassem a morar juntos e hoje são casados.

Carreira 
Antes de serem referência em criação de conteúdo, Paulo e Dani Noce empreenderam juntos. Tomados pela vontade de empreender, decidiram abrir uma loja da Havaianas, mas encontraram diversos problemas.

Eles não desistiram, e procurando por pontos para a loja, encontraram uma oportunidade no Shopping Miramar, abrindo a Havaináticos. Em poucos meses as lojas começaram a aumentar, se tornando 4 no total. Vale ressaltar que esse modelo veio muito antes das franquias da empresa.

Quando as franquias finalmente tomaram o mercado Havaianas, o casal decidiu deixar as lojas por não encontrarem paixão no negócio. Assim, começou a vida de Youtuber dos dois.

Youtube 
Em 2011, Danielle Noce surge com a ideia de abrir um canal chamado I Could Kill for Dessert (Eu Mataria Por Uma Sobremesa). Esse é o mesmo canal que se tornaria Danielle Noce anos depois.

Nesse meio tempo, foi para Paris com sua esposa para que ela fizesse o curso Master Chef na Lenôtre em confeitaria e panificação. Esse conhecimento foi essencial para que o canal se tornasse referência, como o maior canal de confeitaria do Brasil.

Enquanto Dani aparecia na frente das câmeras, Paulo era responsável por produzir e editar os vídeos do canal. Com o passar do tempo, ele começou a aparecer nos vídeos, ganhando seu próprio quadro, o Bigode na Cozinha.

Além da confeitaria, o canal também tinha o foco em conteúdos sobre viagens, sempre com a presença do casal. Não demorou muito para que esse trabalho fosse reconhecido e se tornasse referência no nicho, ganhando diversos prêmios, sendo considerado, novamente, o maior canal do Brasil, mas dessa vez na categoria viagens.

Além do Youtube, Paulo e Dani apresentaram um game show no canal GNT chamado "Credo, que delícia!".

WTFmaison 
Em 2019, Paulo e Dani fundaram a WTFmaison, uma produtora que era focada na produção de conteúdos para diversas marcas e profissionais autônomos. 

Nessa mesma época, além de todo o trabalho com a produtora, o canal e consultorias, o casal lançou O Podcast. O podcast semanal abordava diversos temas relacionados a marketing e mídias sociais. Ele foi um sucesso enquanto era veiculado. No seu primeiro ano de estreia, ganhou o prêmio de melhor podcast do ano.

Marketing Digital 
Em 2020, Paulo Cuenca levou todo o seu foco para o marketing digital. Vendo uma necessidade dilacerante do mercado brasileiro, teve a ideia de lançar O Superpoder. O curso ensina como criar conteúdo para a plataforma, abordando temas como branding, autenticidade e dados e métricas.

Além disso, ele criou mais dois produtos de sucesso, a FEC e O Portal. A FEC (Formação Estrategista de Conteúdo), que ajuda profissionais de área de marketing (ou não), a se tornarem verdadeiros mestres no planejamento e criação de conteúdo.

Por fim, como outro dos seus produtos de sucesso, Paulo tem O Portal. Esse em questão é um guia prático onde pessoas têm acesso a uma infinidade de ideias para criação dos seus próprios conteúdos.

Atualmente, Paulo contribui como especialista em diversos artigos sobre marketing digital, branding e tecnologia.

Supernova 
Enquanto Paulo fazia tudo isso, ele se juntou a Raul Sena, João e a sua esposa para fundar a Supernova. A Holding já conta com mais de 80 colaboradores e já se provou um negócio sólido, com diversos produtos de sucesso. Além de todos os produtos citados acima, a empresa tem AUVP, IsaEx, Plano de Metas Per(feitas) e muitos outros.

Referências